MEL, peut faire référence à :
 .
 Métropole européenne de Lille
 Machine à état liquide
 Michel-Edouard Leclerc